Macron – segno diacritico usato in fonetica
 Macron – azienda italiana di abbigliamento
 Macron Stadium – stadio nella città inglese di Horwich
 Brigitte Macron – insegnante francese e première dame di Francia
 Emmanuel Macron – politico francese, 25º presidente della Repubblica
 Makron – pittore di vasi greco del V secolo a.C.

Pagine correlate 
 Macaron (disambigua)